Piccoli mostri (Little Monsters) – film del 1989 diretto da Richard Greenberg
 Little Monsters – film del 2012 diretto da David Schmoeller
 Little Monsters – film del 2019 diretto da Abe Forsythe